

Ізворово () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Генерал-Тошево.
 Ізворово () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Асеновград.
 Ізворово () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Чирпан.
 Ізворово () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Антоново.
 Ізворово () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Харманли.